Catalepsia, em síntese, traduz-se na imobilidade e inatividade do corpo inteiro, fazendo com que o indivíduo fique na mesma posição em que foi colocado por um longo período de tempo. 

Existem 3 tipos: 
 Catalepsia projetiva — um fenômeno natural e benigno, ocorrendo durante o sono
 Catalepsia patológica — uma doença rara
 Catalepsia (estoicismo) — um conceito na filosofia estoica

Desambiguação